Ferrus oder Ferrús ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Ferrus (* 1953), südafrikanische Dichterin
 Gabriel Ferrús († 15. Jahrhundert), katalanischer Troubadour und Dichter